Un tocco di morte (A Touch of Death) – romanzo di Charles Williams del 1954
 Un tocco di morte (A Touch of Dead) – raccolta di racconti brevi di Charlaine Harris del 2009